Paul Reinhart ist der Name folgender Personen:
 Paul Reinhart (Freiheitskämpfer) (1748–1824), Schweizer Freiheitskämpfer
 Paul Reinhart (Unternehmer) (1836–1902), Schweizer Baumwollhändler
 Paul Reinhart (Eishockeyspieler) (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
Paul Reinhart steht außerdem für:

 Paul Reinhart AG, Schweizer Handelsunternehmen